

Toponímia 
Vall d'Aura, vall pirinenca, entre Bigorra i Comenge
Comtat d'Aura, jurisdicció feudal de Gascunya centrada a la Vall d'Aura
Aura (Kuwaliya), ciutat de Kuwaliya (regne anatòlic vassall dels hitites)
 Miscel·lània:
Aura (espiritualitat), en parapsicologia i segons certes nocions religioses i espiritualistes, és un halo que emet el cos humà i que l'envolta
Aura (disc), disc del grup Asia
Aura (Google Chrome) Conjunt d'eines per a la interfície gràfica de Google Chrome en substitució de GTK+ 2.
Aura (mitologia), deessa de la brisa
Aura (Pokémon)
Aura (òpera), òpera de Amilcare Zanella

Referències